Le mot chaîne peut avoir différentes significations, selon le contexte  :

Sciences et techniques

Biologie 
 Une chaîne alimentaire est une suite d'êtres vivants se servant tour à tour de nourriture.

Informatique 
 Une chaîne est une succession d'éléments de même type, on parle par exemple de chaîne de caractères, de listes chaînées… L'étymologie latine catena a donné le terme concaténation.

Mathématiques 
 En algèbre homologique, une chaîne est un élément d'un complexe différentiel gradué avec une différentielle de degré -1.
 Une cochaîne est un élément d'un complexe différentiel gradué dont la différentielle est de degré 1.
 En probabilité, une chaîne de Markov est un processus stochastique possédant la propriété markovienne.
 En théorie des graphes, une chaîne est un graphe connexe de degré maximum 2.
 En théorie des ordres, une chaîne est une partie totalement ordonnée d'un ensemble partiellement ordonné.
 En particulier, la chaîne numérique est l'ensemble des nombres réels muni de l'ordre usuel.

Technologie

Mécanique 
Une chaîne est un assemblage linéaire de mailles en matériau rigide, formant un cordon souple.

 Une chaîne à neige est un ensemble formé par des portions de chaînes que l'on installe autour des roues d'un véhicule pour lui permettre de rouler sur la neige.
 Une chaîne de port est un obstacle tendu à travers une voie d'eau navigable pour maîtriser la navigation ou la bloquer.
 Une chaîne à rouleaux est un ensemble de mailles ou maillons identiques et reliés entre eux pour permettre la transmission d'un mouvement de la même façon qu'une courroie :
 chaîne de bicyclette.
 Une chaîne d'arpenteur est un instrument de mesure constitué d'une chaîne d'une ou deux centaines de maillons d'égale longueur, remplacée généralement par des rubans de mesure appelés parfois chevillères.
 En joaillerie, la chaîne est un ornement.

Le domaine technologique utilise aussi le mot chaîne comme métaphore, pour désigner des processus où chaque élément dépend du précédent et gouverne le suivant :
 En technique ferroviaire la chaîne de traction est la transmission de l'énergie électrique destinée à la propulsion des trains.

Tissage 
En tissage, la chaîne est l'ensemble des fils de chaîne tendus entre les ensouples d'un métier à tisser.

Architecture 
Une chaîne (ou un chaînage) est une suite de plusieurs barres de fer, liées et assemblées par crochets, clavettes, moufles, entailles ou assemblages à trait de Jupiter, et que l'on place dans l'épaisseur des murs ou en travers pour en empêcher la désunion ou l'écartement.

Sciences 
 En métrologie, une chaîne de mesure est un ensemble de moyens successifs mis en œuvre pour mesurer une quantité donnée.
 Une  est une suite d'opérations se provoquant l'une après l'autre, par exemple dans un réacteur nucléaire.

Sciences de la Terre 
 Une chaîne de montagnes est un ensemble de montagnes se suivant (par exemple, les Alpes).

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 La chaîne était, sous l'Ancien Régime et au début du , le mode de transfert des galériens et des forçats condamnés, qui marchaient enchaînés au travers de la France jusqu'au lieu de leur détention.
 La chaîne est une ancienne unité de longueur, dérivant de la chaîne d'arpenteur. On distingue notamment :
 la chaîne de Gunter inventée au ,
 la chaîne de Ramsden inventée au .

Sociologie 
 Une chaîne d'argent est une escroquerie illégale censée permettre à ceux qui s'y inscrivent des gains substantiels.
 Une chaîne de lettres est une pratique d'envoi de courrier qui se propage selon un effet boule de neige.
 Une chaîne humaine ou chaîne d'union est un réseau formé par des hommes et des femmes qui partagent un lien fraternel.

Organisation du travail 
 Le travail à la chaîne, ou travail taylorien, est le travail sur une ligne de montage.

Culture et société

Armement 
 La chaîne métallique à neuf parties (jiu jie bian) est une arme traditionnelle chinoise.

Audiovisuel 
 Une chaîne de télévision est constituée d'un réseau d'émetteurs qui diffusent des programmes télévisés.
 Une chaîne haute-fidélité (ou chaîne hifi, hi-fi étant l'abréviation de ) est un ensemble d'appareils permettant d'écouter de la musique en haute qualité.

Commerce 
 Une chaîne commerciale est un groupement d'entreprises.

Religion 
 Une chaîne exégétique est un florilège de commentaires sur la Bible.

Patronyme 

 Guillaume Chaine (né en 1986), judoka français ;
 Jacques Chaine (1915-1976), banquier français ;
 Philippe Chaine (né en 1967), acteur français.

Patronyme français